Il singolare del torneo di tennis Birmingham Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Ronald Agénor che ha battuto in finale Paradorn Srichaphan 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Paul Goldstein (quarti di finale)
 Ronald Agénor (Campione)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Paradorn Srichaphan (finale)

 Alexander Popp (quarti di finale)
 Jan Siemerink (semifinali)
 Lorenzo Manta (semifinali)
 James Sekulov (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Birmingham Challenger 2000